SI – układ jednostek miar wielkości fizycznych
 Si – symbol pierwiastka chemicznego krzemu
 SI – Societas Iesu (Towarzystwo Jezusowe), Jezuici
 SI – nauka obejmująca zagadnienia logiki rozmytej, obliczeń ewolucyjnych, sieci neuronowych, sztucznego życia i robotyki
 
 SI – z ang. integracja sensoryczna (sensory integration; patrz terapia integracji sensorycznej)